Biskupské gymnázium je jméno, které používají některá církevní gymnázia zřizovaná biskupstvím.

v České republice
 Biskupské gymnázium Bohosudov
 Biskupské gymnázium Hradec Králové (dříve Bohuslava Balbína)
 Biskupské gymnázium Brno
 Biskupské gymnázium Letovice
 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna (České Budějovice)
 Biskupské gymnázium Ostrava
 Biskupské gymnázium Skuteč
 Biskupské gymnázium Varnsdorf, v roce 2006 přejmenované na Gymnázium Varnsdorf
 Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou 

 v Německu
 Biskupské gymnázium sv. Anděly Mericiové (Trevír)

 v Rakousku
 Biskupské gymnázium Petrinum (Linec)
 Biskupské reálné gymnázium sv. Voršily (Klagenfurt am Wörthersee)

Související články 
 Arcibiskupské gymnázium